Gothia New East Tower, een wolkenkrabber uit 2014
 Gothia Tower East (1984), een wolkenkrabber uit 1984